Fischer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cecil Ernest Claude Fischer
 Eberhard Fischer
 Eduard Fischer
 Eduard Fischer, micolog 
 Friedrich Ernst Ludwig Fischer
 Gustav Fischer
 Heinz Fischer
 Jean-Claude Fischer
 Johann Baptist Fischer
 Manfred A. Fischer
 Paul Henri Fischer
 Pierre Marie Henri Fischer
 Sebastian Fischer